Bíblia: personatge del Gènesi. Vegeu Sidó (fill de Cam).
 Geografia: ciutat de Fenícia i, actualment, del Líban. Vegeu Sidó.